Beppler ist der Familienname von:
 Jochen Beppler (* 1979), deutscher Handballtrainer
 Johann (Jean) Beppler (1876–1940), deutscher Buchdrucker und Abgeordneter
 Lucie Beppler (* 1961), hessische Künstlerin
 Marie-Luise Beppler-Lie, Sinologin

Siehe auch:
 Bäppler
 Bepler
 Peppler